Marvel. Официальная коллекция комиксов (в оригинале The Official Marvel Graphic Novel Collection или The Ultimate Graphic Novels Collection) — российское издание коллекции книг комиксов Marvel в твердом переплёте. Коллекция была рассчитана на взрослую аудиторию и имела возрастной рейтинг 16+. В России издавалась издательством «Ашетт Коллекция» совместно с Panini Comics с 9 января 2014 года по 13 декабря 2019 года, было издано 156 выпусков. К первому выпуску прилагался постер с героями Marvel.

10 января 2019 года состоялся запуск второй коллекции — Супергерои Marvel. Официальная коллекция (в оригинале Marvel’s Mightiest Heroes), выпускаемой издательством «Ашетт Коллекция» совместно с российским подразделением Bauer Media Group — «Бауэр Медиа». Было запланировано 100 выпусков, однако коллекция закончилась на 60 выпуске, который вышел в мае 2021 года.

Содержание коллекции 
Каждый выпуск коллекции содержал книгу комиксов в твердом переплёте, посвященную одному герою или команде из суперлюдей мира Marvel. В дополнение к сюжетам в книгах содержались интервью и биографии авторов и иллюстраторов, истории создания персонажей, различные варианты обложек, рисунки и наброски художников.

Цифры на корешке книг указывают на номер выпуска в коллекции. Расположенные в порядке возрастания, они складываются во фреску с изображением героев мира Marvel от художника Габриэля Дель’Отто.

Коллекция была рассчитана на взрослую аудиторию и имела возрастной рейтинг «16+», за исключением тома «Мстители: Крестовый поход юных мстителей», имевшего возрастной рейтинг «18+» и выход которого неоднократно откладывался, и в итоге был отменён.

Изначально в коллекции было запланировано 60 выпусков, но в конце декабря 2015 года было объявлено о продлении ещё на 10, в мае 2016 года — ещё на 20, феврале 2017 — ещё на 30, апреле 2018 года — ещё на 14, а в ноябре 2018 — ещё на 22 выпуска. Итого коллекция насчитывает 156 выпусков. Оригинальная коллекция состоит из более чем 200 выпусков и 22 международных эксклюзивов.

Производство 
В России издавалась издательством Ашетт Коллекция совместно с Panini Comics с 9 января 2014 года по 13 декабря 2019 года. С 1 по 58 тома коллекции главным редактором был Иванников Михаил Юрьевич, с 59 тома по настоящее время — Скляров Георгий Андреевич. С 1 по 58 выпуски учредителем являлось ООО «Ашетт Коллекция», с 59 выпуска — ООО «ТопМедиа».

Адрес редакции ООО «Издательство Панини Рус»: 127015 Россия, Москва, улица Вятская, дом 49, строение 2.

Адрес учредителя ООО «ТопМедиа»: 121087 Россия, Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5.

Книги коллекции 
Ниже приведён перечень томов коллекции, расположенных в порядке их публикации.

«эксклюзив» означает, что том выходил эксклюзивно для определенных стран и не имеет порядкового номера в хронологии оригинального издания.

Особенности русскоязычной коллекции 
Русскоязычная коллекция имеет свой порядок томов, обозначенных арабскими цифрами, фреска на корешках движется только вправо.

Часть томов коллекции была пропущена в связи с возрастными ограничениями. В частности, были пропущены некоторые сюжеты про Карателя (1 и 2 части сюжета Welcome Back Frank) и Росомаху (Old Man Logan), а том «Мстители: Крестовый поход Юных Мстителей» изначально предполагалось выпустить под 71 номером и с повышенным возрастным рейтингом (18+), затем номер его выхода изменили на 90, а впоследствии и вовсе выпуск был отложен на неопределённый срок. В итоге в рамках данной коллекции том так и не вышел.

В русскоязычной версии коллекции помимо комиксов основной серии выходили тома, являющиеся эксклюзивными для некоторых стран, а двухтомный сюжет «Капитан Америка: Зимний солдат» вышел под названием «Первый Мститель: Другая война» в соответствии с официальной локализацией фильма.

Также в русскоязычной коллекции отличается порядок персонажей помещенной на корешки томов фрески. В оригинальной коллекции персонажи идут в порядке: Вижен, Джаггернаут, Колосс, Существо, Халк, Железный человек, Росомаха, Человек-паук, Чёрная кошка, Ночной Змей, Китти Прайд, Серебряный сёрфер, Женщина-Халк, Доктор Дум, Тор и Капитан Америка. Русскоязычная коллекция начинается и дублирует порядок персонажей с Халка по Женщину-Халк, а затем продолжается Виженом, Джаггернаутом, Колоссом и Существом, с которых оригинальная фреска начиналась. После фреска продолжается с Капитана Америки и в дальнейшем дублирует оригинальный порядок персонажей.

Перечень томов русскоязычной версии коллекции, выходящих эксклюзивно в некоторых странах:

Супергерои Marvel. Официальная коллекция 

C 10 января 2019 года планировался старт второй коллекции книг комиксов Marvel в твердом переплёте, однако в продажу первый номер поступил уже 4 января 2019 года. Коллекция также была рассчитана на взрослую аудиторию и имела возрастной рейтинг 16+. В России издавалась издательством «Ашетт Коллекция» совместно с «Бауэр Медиа» — российским подразделением Bauer Media Group. Было запланировано 100 выпусков, но коллекция завершилась после 60 выпусков в мае 2021 года. К первому выпуску прилагался постер с героями Marvel.

Цифры на корешке книг указывают на номер выпуска в коллекции. Расположенные в порядке возрастания, они складываются во фреску с изображением героев мира Marvel от художника Ади Гранова.

Книги коллекции 
Ниже приведён перечень томов коллекции, расположенных в порядке их публикации.

Особенности русскоязычной коллекции

Источники

Ссылки 
 Официальный русский сайт коллекции
 Сайт оригинального издания коллекции
 Список вышедших книг коллекции в базе данных комиксов

Печатные издания, возникшие в 2014 году
Печатные издания, возникшие в 2019 году
Журналы комиксов
Журналы России
Комиксы России
Списки:Marvel Comics
Партворки
Коллекционирование